Dit is een lijst van planetoïden 6701-6800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (6701) Warhol || 1988 AW1 || 14 januari 1988 || A. Mrkos
|-
| (6702) - || 1988 BP3 || 18 januari 1988 || H. Debehogne
|-
| (6703) - || 1988 CH || 10 februari 1988 || M. Arai, H. Mori
|-
| (6704) - || 1988 CJ || 10 februari 1988 || M. Arai, H. Mori
|-
| (6705) Rinaketty || 1988 RK5 || 2 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (6706) - || 1988 VD3 || 11 november 1988 || T. Kojima
|-
| (6707) Shigeru || 1988 VZ3 || 13 november 1988 || M. Yanai, K. Watanabe
|-
| (6708) Bobbievaile || 1989 AA5 || 4 januari 1989 || R. H. McNaught
|-
| (6709) Hiromiyuki || 1989 CD || 2 februari 1989 || M. Arai, H. Mori
|-
| (6710) Apostel || 1989 GF4 || 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (6711) Holliman || 1989 HG || 30 april 1989 || E. F. Helin
|-
| (6712) Hornstein || 1990 DS1 || 23 februari 1990 || A. Mrkos
|-
| (6713) Coggie || 1990 KM || 21 mei 1990 || E. F. Helin
|-
| (6714) Montréal || 1990 OE2 || 29 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (6715) Sheldonmarks || 1990 QS1 || 22 augustus 1990 || H. E. Holt, D. H. Levy
|-
| (6716) - || 1990 RO1 || 14 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (6717) Antal || 1990 TU10 || 10 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (6718) Beiglböck || 1990 TT12 || 14 oktober 1990 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (6719) Gallaj || 1990 UL11 || 16 oktober 1990 || L. V. Zhuravleva, G. R. Kastel'
|-
| (6720) Gifu || 1990 VP2 || 11 november 1990 || T. Seki
|-
| (6721) - || 1990 VY6 || 10 november 1990 || T. Urata
|-
| (6722) Bunichi || 1991 BG2 || 23 januari 1991 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6723) Chrisclark || 1991 CL3 || 14 februari 1991 || E. F. Helin
|-
| (6724) - || 1991 CX5 || 4 februari 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6725) - || 1991 DS || 21 februari 1991 || S. Inoda, T. Urata
|-
| (6726) - || 1991 PS || 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (6727) - || 1991 TF4 || 10 oktober 1991 || K. J. Lawrence
|-
| (6728) - || 1991 UM || 18 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6729) Emiko || 1991 VV2 || 4 november 1991 || S. Otomo
|-
| (6730) Ikeda || 1992 BH || 24 januari 1992 || T. Urata
|-
| (6731) Hiei || 1992 BK || 24 januari 1992 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (6732) - || 1992 CG1 || 8 februari 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6733) - || 1992 EF || 2 maart 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6734) - || 1992 FB || 23 maart 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6735) Madhatter || 1992 WM3 || 23 november 1992 || T. Urata
|-
| (6736) Marchare || 1993 EF || 1 maart 1993 || T. Urata
|-
| (6737) Okabayashi || 1993 ER || 15 maart 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6738) Tanabe || 1993 FD1 || 20 maart 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6739) Tärendö || 1993 FU38 || 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (6740) Goff || 1993 GY || 14 april 1993 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (6741) Liyuan || 1994 FX || 31 maart 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6742) Biandepei || 1994 GR || 8 april 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6743) Liu || 1994 GS || 8 april 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6744) Komoda || 1994 JL || 6 mei 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6745) Nishiyama || 1994 JD1 || 7 mei 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6746) Zagar || 1994 NP || 9 juli 1994 || Osservatorio San Vittore
|-
| (6747) Ozegahara || 1995 UT3 || 20 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (6748) Bratton || 1995 UV30 || 20 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (6749) Ireentje || 7068 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6750) Katgert || 1078 T-1 || 24 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6751) van Genderen || 1114 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6752) Ashley || 4150 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6753) Fursenko || 1974 RV1 || 14 september 1974 || N. S. Chernykh
|-
| (6754) Burdenko || 1976 UD4 || 28 oktober 1976 || L. V. Zhuravleva
|-
| (6755) Solov'yanenko || 1976 YE1 || 16 december 1976 || L. I. Chernykh
|-
| (6756) - || 1978 VX3 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (6757) - || 1979 SE15 || 20 september 1979 || S. J. Bus
|-
| (6758) Jesseowens || 1980 GL || 13 april 1980 || A. Mrkos
|-
| (6759) - || 1980 KD || 21 mei 1980 || H. Debehogne
|-
| (6760) - || 1980 KM || 22 mei 1980 || H. Debehogne
|-
| (6761) - || 1981 EV19 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (6762) - || 1981 EC25 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (6763) Kochiny || 1981 RA2 || 7 september 1981 || L. G. Karachkina
|-
| (6764) Kirillavrov || 1981 TM3 || 7 oktober 1981 || L. I. Chernykh
|-
| (6765) Fibonacci || 1982 BQ2 || 20 januari 1982 || L. Brožek
|-
| (6766) Kharms || 1982 UC6 || 20 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (6767) Shirvindt || 1983 AA3 || 6 januari 1983 || L. G. Karachkina
|-
| (6768) Mathiasbraun || 1983 RY || 7 september 1983 || A. Mrkos
|-
| (6769) Brokoff || 1985 CJ1 || 15 februari 1985 || A. Mrkos
|-
| (6770) Fugate || 1985 QR || 22 augustus 1985 || E. Bowell
|-
| (6771) Foerster || 1986 EZ4 || 9 maart 1986 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (6772) - || 1988 BG4 || 20 januari 1988 || H. Debehogne
|-
| (6773) Kellaway || 1988 LK || 15 juni 1988 || E. F. Helin
|-
| (6774) Vladheinrich || 1988 VH5 || 4 november 1988 || A. Mrkos
|-
| (6775) Giorgini || 1989 GJ || 5 april 1989 || E. F. Helin
|-
| (6776) Dix || 1989 GF8 || 6 april 1989 || F. Börngen
|-
| (6777) Balakirev || 1989 SV1 || 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (6778) Tosamakoto || 1989 TX10 || 4 oktober 1989 || A. Takahashi, K. Watanabe
|-
| (6779) Perrine || 1990 DM1 || 20 februari 1990 || A. Mrkos
|-
| (6780) Borodin || 1990 ES3 || 2 maart 1990 || E. W. Elst
|-
| (6781) - || 1990 OD || 19 juli 1990 || E. F. Helin
|-
| (6782) - || 1990 SU10 || 16 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (6783) Gulyaev || 1990 SO28 || 24 september 1990 || L. I. Chernykh
|-
| (6784) Bogatikov || 1990 UN13 || 28 oktober 1990 || L. I. Chernykh
|-
| (6785) - || 1990 VA7 || 12 november 1990 || H. Shiozawa, M. Kizawa
|-
| (6786) Doudantsutsuji || 1991 DT || 21 februari 1991 || S. Inoda, T. Urata
|-
| (6787) - || 1991 PF15 || 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (6788) - || 1991 PH15 || 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (6789) Milkey || 1991 RM6 || 4 september 1991 || E. F. Helin
|-
| (6790) Pingouin || 1991 SF1 || 28 september 1991 || S. Otomo
|-
| (6791) - || 1991 UC2 || 29 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6792) Akiyamatakashi || 1991 WC || 30 november 1991 || M. Akiyama, T. Furuta
|-
| (6793) Palazzolo || 1991 YE || 30 december 1991 || Bassano Bresciano
|-
| (6794) Masuisakura || 1992 DK || 26 februari 1992 || A. Sugie
|-
| (6795) Örnsköldsvik || 1993 FZ12 || 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (6796) Sundsvall || 1993 FH24 || 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (6797) Östersund || 1993 FG25 || 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (6798) Couperin || 1993 JK1 || 14 mei 1993 || E. W. Elst
|-
| (6799) Citfiftythree || 1993 KM || 17 mei 1993 || E. F. Helin
|-
| (6800) Saragamine || 1994 UC || 29 oktober 1994 || A. Nakamura|}

Planetoïdenlijsten